Księżno désigne plusieurs localités polonaises
 Księżno (Bisztynek)
 Księżno (Wilczęta)